Пе́тер Франце́н (; род. 14 августа 1971, Кеминмаа, Финляндия) — финский актёр, сыгравший в более чем 40 кинофильмах и телепрограммах. Францен стал известен после выхода приключенческого боевика режиссёра Олли Саарела «Дорога на Рукаярви» (1999), в котором Францен сыграл главную роль лейтенанта Эро Перкола; в декабре 2013 года награждён высшей наградой Финляндии для деятелей искусств — медалью «Pro Finlandia».

В 1999 году иммигрировал в США, где проживает в Лос-Анджелесе со своей женой, актрисой Ириной Бьёрклунд и сыном Диего (; род. 13 сентября 2007 года).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Финляндии
Награждённые медалью Pro Finlandia
Лауреаты премии «Юсси»